

Divers 
 Thorn est une lettre qui n'est aujourd'hui plus utilisée que dans l'alphabet islandais
 Gouvernement Thorn était le gouvernement du Luxembourg en fonction du  au 
 Thorn est une compagnie d'éclairage

Toponyme 

 Thorn, un hameau du Bedfordshire en Angleterre.
 Thorn, une ville des Pays-Bas de la province de Limbourg.
 Thorn, nom allemand de Toruń en Pologne.
 Traité de Thorn, nom donné à trois traités signés dans cette ville en 1411, en 1466 et en 1709 entre la Pologne-Lituanie et ses voisins.

Pseudonyme 

 Thorn est un ex-chanteur de dancehall sainte-lucien.
Thorn est une française illustratrice, coloriste, streameuse et conceptrice de jeu video.

Patronyme 

 Andy Thorn (né en 1966), footballeur anglais ;
 Brad Thorn (né en 1975), est joueur australien de rugby à XIII et de rugby à XV ;
 Frankie Thorn (née en 1964), actrice américaine ;
 Gaston Thorn (1928-2007), homme politique luxembourgeois ;
 Herman Thorn (1783–1859), colonel américain ;
 Jean-Baptiste Thorn (1783-1841), homme politique luxembourgeois ;
 Jean-Pierre Thorn (né en 1947), documentariste français ;
 Joseph Thorn (1883-1953), avocat et homme politique luxembourgeois ;
 Tracey Thorn (née en 1962), chanteuse et compositrice britannique ;
 Victor Thorn (1844-1930), avocat et homme politique luxembourgeois ;
 Viktor Thorn (1974-1950), coureur norvégien du combiné nordique ;
 Viktor Thorn (1996-), fondeur suédois.

Fiction 
 Damien Thorn, personnage de la série de films La Malédiction
 Thorn, personnage principal de la série de livres La Passe-miroir
 Thorn, personnage principal dans la diptyque de livres L'Empire Barbare écrit par Gary Jennings
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme anglais